Parque del Oeste puede hacer referencia a los siguientes lugares:

En España 

 Parque del Oeste de Madrid.
 Parque del Oeste de Málaga.
 Parque del Oeste de Zaragoza.
 Estación de Parque Oeste, en Madrid.

En Venezuela 

 Parque del Oeste de Caracas.